Стэ́нфорд () — топоним английского происхождения.

Великобритания 
 Стэнфорд — город в графстве Бедфордшир.
 Стэнфорд — город в графстве Кент.
 Стэнфорд — город в графстве Норфолк.
 Стэнфорд — город в графстве Нортгемптоншир.

США 
 Стэнфорд — населённый пункт в штате Калифорния.
 Стэнфорд — город в штате Кентукки.
 Стэнфорд — город в штате Нью-Йорк.

Южная Африка 
 Стэнфорд (Южная Африка).

Персоналии 
 Стэнфорд, Аарон — американский киноактёр
 Стэнфорд, Аллен — знаменитый финансист и филантроп
 Стэнфорд, Леланд — американский политик, промышленник и предприниматель, основатель Стэнфордского университета
 Стэнфорд, Роугли Клемент (1879—1963) — американский политик, 5-й губернатор Аризоны.

См. также 
 Стамфорд
 Станфорд
 Стэнфорд — разговорное название Стэнфордского университета